Шпацир, Иоганн Готтлиб Карл (Johann Gottlieb Karl Spazier; 1761—1805) — немецкий писатель и композитор.
 Шпацир, Рихард Отто (Richard Otto Spazier; 1803—1854) — немецкий писатель, племянник и биограф Ж.-П. Рихтера.

Примечания